Rozan bezeichnet:
 Różan (Rozan), eine Stadt in der Woiwodschaft Masowien, Polen
 Rozan (Band) (japanisch ロザン), ein japanisches Owarai-Duo

Rozan ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul al-Rozan (* 1966), saudi-arabischer Fußballspieler
 S. J. Rozan, das Pseudonym der US-amerikanischen Kriminal-Schriftstellerin Shira Judith Rosan